Carry On — второй сольный студийный альбом американского музыканта Криса Корнелла. Пластинка была выпущена 28 мая в Великобритании и 5 мая 2007 года в США на Interscope Records. Являясь второй сольной работой исполнителя после Euphoria Morning, Carry On одновременно является его первым альбомом после распада его группы Audioslave. К 4 сентября 2007 года альбом разошёлся тиражом 121,000 копий в США и 300,000 во всём мире.

Об альбоме

История записи 
Carry On был спродюсирован известным британским продюсером Стивом Лиллиуайтом. Среди музыкантов, которые помогали Крису в записи альбома был его друг — Гэрри Лукас, игравший на акустической гитаре в нескольких треках. Во время записи своего второго альбома Крис попал в аварию с участием мотоцикла.

Приём 
Альбом дебютировал на 17 позиции в американском чарте журнала Billboard. Реакция на него была смешанной как у музыкальных журналистов, так и у простых людей. Entertainment Weekly понравился альбом, в отличие от Allmusic, Rolling Stone и Twisted Ear.

Музыкант анонсировал, что песня «No Such Thing» будет первым синглом с новой пластинки во время различных интервью на рок радиостанциях США. Песня также игралась на нескольких радиостанциях. Также её можно прослушать на сайте певца.

Список композиций 
Все песни написаны Крисом Корнеллом, кроме отмеченных:
 «No Such Thing» — 3:44
 «Poison Eye» — 3:57
 «Arms Around Your Love» — 3:34
 «Safe and Sound» — 4:16
 «She'll Never Be Your Man» — 3:24
 «Ghosts» — 3:51
 «Killing Birds» — 3:38
 «Billie Jean» (Джексон) — 4:41
 «Scar on the Sky» — 3:40
 «Your Soul Today» — 3:27
 «Finally Forever» — 3:37
 «Silence the Voices» — 4:27
 «Disappearing Act» — 4:33
 «You Know My Name» (Корнелл/Арнольд) — 4:01

Бонус треки
 «Today» — (UK & Японский бонус трек) — 3:03
 «Roads We Choose» (UK & Японский бонус трек) — 3:51
 «Thank You» (Live from Stockholm) (Японский бонус трек)
 «Call Me a Dog» (Live from Stockholm) (Target bonus track)

Чарты

Примечания 

Альбомы 2007 года
Альбомы Криса Корнелла
Альбомы Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Стивом Лиллиуайтом